Dit is een lijst van planetoïden 108001-108100 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 108101 - || 2001 FM188 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108102 - || 2001 FN188 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108103 - || 2001 FY188 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108104 - || 2001 FM189 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108105 - || 2001 FT189 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108106 - || 2001 FY190 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108107 - || 2001 FU191 || 21 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108108 - || 2001 FA192 || 22 maart 2001 || Cima Ekar|| Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 108109 - || 2001 FP192 || 24 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108110 - || 2001 FB194 || 20 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108111 - || 2001 FY194 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108112 - || 2001 FC195 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (108113) Maza || 2001 GK1 || 14 april 2001 || Pla D'Arguines || R. Ferrando
|-
| 108114 - || 2001 GP1 || 15 april 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108115 - || 2001 GA2 || 13 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108116 - || 2001 GX2 || 14 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108117 - || 2001 GH3 || 14 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108118 - || 2001 GA4 || 14 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108119 - || 2001 GS4 || 15 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108120 - || 2001 GT4 || 15 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108121 - || 2001 GW4 || 15 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108122 - || 2001 GX5 || 14 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108123 - || 2001 GE6 || 14 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108124 - || 2001 GS6 || 15 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108125 - || 2001 GW6 || 15 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108126 - || 2001 GD7 || 15 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108127 - || 2001 GQ7 || 15 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108128 - || 2001 GG8 || 15 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108129 - || 2001 GK8 || 15 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108130 - || 2001 GM8 || 15 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108131 - || 2001 GT8 || 15 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108132 - || 2001 GO9 || 15 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108133 - || 2001 GS9 || 15 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108134 - || 2001 GT9 || 15 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108135 - || 2001 GW9 || 15 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108136 - || 2001 GX9 || 15 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108137 - || 2001 GJ10 || 15 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108138 - || 2001 GB11 || 15 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108139 - || 2001 GL11 || 14 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (108140) Alir || 2001 HO || 16 april 2001 || Saint-Véran || Saint-Véran
|-
| 108141 - || 2001 HB1 || 16 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108142 - || 2001 HE1 || 17 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108143 - || 2001 HK1 || 17 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108144 - || 2001 HM1 || 17 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108145 - || 2001 HT1 || 17 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108146 - || 2001 HU1 || 17 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108147 - || 2001 HD2 || 17 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108148 - || 2001 HE2 || 17 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108149 - || 2001 HG2 || 17 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108150 - || 2001 HK2 || 17 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108151 - || 2001 HM2 || 17 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108152 - || 2001 HO2 || 17 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108153 - || 2001 HR2 || 17 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108154 - || 2001 HK3 || 17 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108155 - || 2001 HB4 || 18 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108156 - || 2001 HM4 || 17 april 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108157 - || 2001 HY4 || 16 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108158 - || 2001 HE5 || 16 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108159 - || 2001 HG5 || 18 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108160 - || 2001 HK5 || 18 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108161 - || 2001 HV5 || 18 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108162 - || 2001 HY5 || 18 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108163 - || 2001 HA6 || 18 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108164 - || 2001 HD6 || 18 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108165 - || 2001 HH6 || 18 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108166 - || 2001 HO7 || 21 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108167 - || 2001 HF8 || 18 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108168 - || 2001 HG8 || 18 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108169 - || 2001 HL8 || 21 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108170 - || 2001 HG9 || 16 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108171 - || 2001 HQ9 || 16 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108172 - || 2001 HC10 || 16 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108173 - || 2001 HB11 || 17 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108174 - || 2001 HH11 || 18 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108175 - || 2001 HD12 || 18 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108176 - || 2001 HK12 || 18 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108177 - || 2001 HW12 || 18 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108178 - || 2001 HZ12 || 18 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108179 - || 2001 HK13 || 18 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108180 - || 2001 HM13 || 18 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108181 - || 2001 HV13 || 21 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108182 - || 2001 HY13 || 23 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108183 - || 2001 HG14 || 23 april 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 108184 - || 2001 HH15 || 23 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108185 - || 2001 HK15 || 24 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108186 - || 2001 HX15 || 24 april 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 108187 - || 2001 HF16 || 23 april 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108188 - || 2001 HH16 || 23 april 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108189 - || 2001 HK16 || 23 april 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108190 - || 2001 HL16 || 23 april 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108191 - || 2001 HK17 || 24 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108192 - || 2001 HQ17 || 24 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108193 - || 2001 HS17 || 24 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108194 - || 2001 HF18 || 21 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108195 - || 2001 HK18 || 21 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108196 - || 2001 HW20 || 21 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108197 - || 2001 HQ21 || 23 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108198 - || 2001 HS21 || 23 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108199 - || 2001 HX21 || 23 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108200 - || 2001 HY21 || 23 april 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten